Aurel – variante del nome proprio di persona Aurelio
Aurel – comune francese nel dipartimento della Drôme, nella Regione Rodano-Alpi.
Aurel – comune francese nel dipartimento di Vaucluse, nella Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra.
 Aurel – fumettista e vignettista francese
 Jean Aurel (Aurel Kupferman, 1925 – 1996) – sceneggiatore e regista francese